Deux régiments de cavalerie du royaume de France ont reçu le nom de « régiment d'Esterhazy » :
 Le régiment d'Esterhazy hussards (1735-1743)
 Le régiment d'Esterhazy hussards, renommé le  «  de hussards » 

Un régiment de cavalerie de la monarchie de Habsbourg :
 Le .

Homonymie d'unités militaires